Ангел Петров Сарафов е български лекар и офицер от Македония.

Биография 

Ангел Сарафов е роден на 8 октомври 1868 година в Либяхово, тогава в Османската империя. Баща му Петър Сарафов е възрожденски български учител, а чичо му Коста Сарафов и дядо му архимандрит Харитон Карпузов са водачи на борбата за самостоятелна българска църква в Неврокопско и Сярско, и тримата дейци на Българската екзархия. По-малки негови братя са инженерът Петко Сарафов, революционерът Борис Сарафов и известният български актьор Кръстьо Сарафов, сестра му е председателката на Македонския женски съюз доктор Злата Сарафова, а негов братовчед е полковник Димитър Стойков.

В 1896 година Ангел Сарафов завършва медицина във Виенския университет, след което работи като специалист по очни болести. Към 1907 година служи като старши лекар с чин санитарен майор в Първи пехотен софийски полк. Участва в Първата световна война като санитарен подполковник, помощник дивизионен лекар. За отличия и заслуги във войната е награден с орден „Свети Александър“, IV степен.Жени се за Кена Сарафова (1880 – 1960), която му ражда син Радан (1908 – 1969). Ангел Сарафов умира през 1932 година в София.

Военни звания 
 Подпоручик (1 февруари 1897)
 Поручик (20 мари 1899)
 Капитан (27 август 1902)
 Майор (31 декември 1906)
 Подполковник (?)

Родословие

Бележки

Източници 
 

Български офицери от Македония
Български лекари от Македония
Родени в Илинден
Български подполковници
Български военни лекари
Починали в София
Ангел
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „Свети Александър“
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Виенския университет
По произход от Гайтаниново